Imię i nazwisko Nikolaos Lewidis nosili lub noszą m.in.:
 Nikolaos Lewidis (1765–1852) – grecki uczony, wydawca gramatyki języka greckiego
 Nikolaos Lewidis (1848–1852) – grecki polityk, minister i marszałek parlamentu, wnuk poprzedniego
 Nikolaos Lewidis (1868–?) – grecki strzelec sportowy, olimpijczyk z 1896 i 1912